«Высокие ставки» может означать:

Фильмы 
  — США, 1931.
 Высокие ставки — США, 1989.

Прочее 
 Жажда скорости: Высокие ставки — компьютерная игра 1999 года.